Убиенка — многозначный термин.

 Убиенка — река на Дальнем Востоке России; приток Анадыря.
 Убиенка — река в России, протекает в Кемеровской области; приток Томи.